Maquinista puede referirse a:

En profesiones puede designar:

Maquinista: persona encargada de la conducción de vehículos ferroviarios o marítimos.

En empresas puede designar:

La Maquinista Terrestre y Marítima: antigua empresa metalúrgica de Barcelona, actualmente adquirida por la empresa ferroviaria francesa Alstom.

En el cine puede designar:

El maquinista: película de 2004 dirigida por Brad Anderson.
El maquinista de La General: película de 1927 dirigida por Buster Keaton.

Puede designar los siguientes lugares:

Westfield La Maquinista: centro comercial más grande de Cataluña ubicado en Barcelona.
Maquinista F. Savio: municipio de Argentina de la provincia de Buenos Aires.
Maquinista Gallini: municipio de Argentina del Departamento Río Primero.

Puede designar las siguientes estaciones ferroviarias:

Estación Maquinista Savio
Estación Maquinista Levet